PLC (računalo)
 Fosfolipaza C (PLC), vrsta enzima
 Pityriasis lichenoides chronica, kronična idiopatska bolest imunološkog sustava
 Posteolateralni rub, regija koljena